Гурзу́фская улица — магистральная улица в жилом районе «Юго-Западный» Верх-Исетского административного района города Екатеринбурга

Расположение и благоустройство 
Улица проходит с востока на запад, начинается от Московской улицы и заканчивается путепроводом над улицей Серафимы Дерябиной, переходя в улицу Репина. Пересекается с Посадской улицей. Слева в улицу вливается в одностороннем режиме Белореченская улица, справа выходит улица Радищева.

Протяжённость улицы составляет около 1700 метров. Ширина проезжей части — около 12 м (по две полосы в каждую сторону движения). На протяжении улицы имеется четыре светофора (на пересечении с улицами Радищева, Посадской и у домов № 17 и 25). На протяжении улицы нерегулируемых пешеходных переходов не имеется. С обеих сторон улица оборудована тротуарами и уличным освещением. Нумерация домов начинается от Московской улицы.

Улица является важной магистралью городского значения. Наравне с улицей Репина, является прямым выездом из центра Екатеринбурга в западном направлении на улицу Металлургов/Московский тракт.

История 
Улица начала застраиваться малоэтажными домами из бруса в 1951 году. Позднее на ней появилась многоэтажная жилая застройка.

Этимология 
Возможно, названа в честь места смерти Пальмиро Тольятти — пгт Гурзуф, Крымская область, СССР. Рядом расположена улица, названная его именем.

Транспорт 
Автомобильное движение на всей протяжённости улицы двустороннее.

Наземный общественный транспорт 
По улице осуществляется автобусное движение, ходит маршрутное такси. Улица имеет пересечения с трамвайной линией «Центр — Юго-Запад» на перекрёстке с улицами Радищева/Белореченской и с троллейбусной линией на перекрёстке с улицей Посадской.

Ближайшие станции метро 
Примерно в полутора километрах к востоку от начала улицы расположена станция метро «Геологическая». В 1,0 км к югу от начала улицы в отдалённой перспективе планируется строительство станции 3-й линии Екатеринбургского метрополитена .

Примечания

Литература